Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie (bis 2011: Die Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie) ist eine Fernsehserie des Südwestrundfunks über das Leben einer fiktiven Familie auf einem Bauernhof im Schwarzwald.

Produktion 
Die ersten Aufnahmen der Serie Die Fallers entstanden 1994. Am 12. Dezember 2021 wurde die 1121. Folge ausgestrahlt.

Von anfangs rund 100.000 Zuschauern stieg die Resonanz auf weit über eine Million pro Folge, die im SWR Fernsehen jeweils am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Andere dritte Programme in Deutschland haben die Serie, zumindest zeitweise, in das Programm übernommen. Die Folgen werden – anders als beispielsweise bei der Lindenstraße – ein Jahr im Voraus gedreht. Aus diesem Grund kann die Serie nicht auf aktuelle Ereignisse eingehen.

Seit Sommer 2008 erfolgt die Produktion im HDTV-Format.

Im Februar 2022 ließ die 74-jährige Ursula Cantieni, die Darstellerin der Johanna Faller verlauten, dass sie aus persönlichen Gründen nach 27 Jahren ihre Mitarbeit beenden werde. Aufgrund der schon abgedrehten Folgen wird sie noch das ganze Jahr zu sehen sein.

Inhalt 

Erzählt wird das Leben der Familie Faller auf einem Bauernhof im Schwarzwald. Dabei gibt es allerlei Verwicklungen, nachdem im Lauf der Serie der Senior Hermann Bürgermeister der fiktiven Gemeinde Schönwald wurde. Seine Brüder Franz (früher Geschäftsführer des familieneigenen Sägewerks und Leiter der örtlichen Bankfiliale, dann zeitweise Hotelier) und Heinz (ehemaliger Missionar in Afrika, dann Geschäftsführer des familieneigenen Sägewerks, jetzt Sozialarbeiter) tragen ihren Teil dazu bei. Bei allen Allgemeinplätzen werden hier aber auch immer wieder echte Probleme der Landwirtschaft in den Höhenlagen des Schwarzwalds aufgegriffen. Hauptaugenmerk der Serie liegt aber auf den drei Kindern von Hermann und Johanna, Kati, Bernhard und Karl (der Hoferbe), die ihre zahlreichen Berufs- und Beziehungsprobleme nicht in den Griff bekommen. Um größere Authentizität zu erlangen, wurden für die Hauptfiguren fast ausschließlich Schauspieler engagiert, die alemannische Mundart oder den Schwarzwälder Dialekt sprechen.

Dreharbeiten 

Der größte Teil der Dreharbeiten, darunter fast alle Innenaufnahmen, finden in den Studios des SWR in Baden-Baden statt. Die Außenaufnahmen werden im Schwarzwald gedreht. Als Drehort wurde der Unterfallengrundhof in der Gemeinde Furtwangen-Neukirch gewählt.
Vom Hofnamen wurde auch der Serienname abgeleitet. Die Stallszenen werden ebenfalls hier gedreht.

In der Region Baden-Baden gibt es weitere Drehorte für Außenarbeiten, wie beispielsweise das Rathaus in Ebersteinburg und die Kirche in Reichental. Für die Außenaufnahmen vom Gasthaus Löwen dient das Gasthaus Rössle in Todtnau-Geschwend.

Im September 2008 begannen die Außen-Dreharbeiten in Neukirch und Gütenbach für die Folgen, die 2009 zu sehen waren.

Episodenliste

Darsteller

Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Ehemalige Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Ausstiegs.

Zeitleiste der Charaktere 

Zeitleiste der aktuellen Hauptrollen

Zeitleiste der ehemaligen Hauptrollen

Hauptfiguren

Wilhelm Faller 
Wilhelm Faller ist der Vater von Hermann, Franz und Heinz Faller und war bis zu seinem Tod das Familienoberhaupt. Er erzählte von der Zeit, als er als Hirtenbub die Kühe gehütet hat, von der harten Zeit auf dem Hof, dem Krieg, seiner Liebe zu seiner Frau Rita und der Heimkehr aus der Gefangenschaft. Oft hatte er sich im Leben gefragt, was von einem bleibt, nach dem Tod. „Ein Stein, und die paar Geschichten, die von einem im Umlauf sind“, schrieb Wilhelm in seinen Memoiren. Eben weil ihm das nicht ausreichte, hat er seine Lebensgeschichte für seine Nachkommen, für seine Familie aufgeschrieben. Während eines Waldspaziergangs starb er auf seinem Hochsitz im Alter von 88 Jahren.

Hermann Faller 
Seit dem Tod seines Vaters ist Hermann das Oberhaupt der Familie Faller. Bis zur Hofübergabe an seinen Sohn Karl war er der Bauer auf dem Fallerhof. Zudem war er Ortsbürgermeister und zusammen mit seinen beiden Brüdern Teilhaber der Familiensäge. Der Stress und seine ungesunde Lebensweise haben ihren Tribut gefordert, und Hermann hatte einen Herzanfall. Der Schock saß tief bei Hermann, und er versuchte, sein Leben gesünder zu gestalten. Lange haben die guten Vorsätze aber nicht angehalten. Er selbst findet es nämlich viel ungesünder, gegen sein Naturell zu leben.
Außerdem hasst er Veränderungen und kann sich in bestimmten Situationen zum Choleriker entwickeln. Unter der harten Schale hat aber auch er einen weichen Kern, so dass er sich in bestimmten Fällen rührend um seine Familie kümmern kann. Von Johanna wird er „Brummel“ genannt. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden als Bürgermeister (Sendung Frühjahr 2009) widmet er sich dem Aufbau eines Heimatvereines mit Heimatmuseum.

Johanna Faller 
Johanna Faller ist die gute Seele der Familie die sich um die großen und kleinen Probleme der anderen kümmert. Als kleines Mädchen kam sie während des Krieges mit der Kinderlandverschickung auf den Faller-Hof. Weil ihre Eltern im Krieg starben, blieb sie ganz dort und heiratete später Hermann Faller. Er nennt sie „Blümle“. In einer späteren Folge erfährt sie, dass ihr lange für verstorben geglaubter Bruder Werner den Krieg überlebt hat und in Hamburg und Kanada lebt. Seitdem stattete er der Familie bis zu seinem Tod öfter einen Besuch ab. Trotz vieler Missstände in der Familie, die zwischenzeitlich mit Schlafstörungen verbunden waren, weiß Johanna, dass die Familie immer zusammenhält, wenn es darauf ankommt. Sie stirbt einen Tag später als Karl, plötzlich an „gebrochenem Herzen“.

Karl Faller 
Als ältester Sohn bewirtschaftet inzwischen Karl den Bauernhof der Familie und leitet nebenbei auch die fallersche Sägemühle. Unterstützung auf dem Hof findet Karl in der quirligen Bea, mit der er in zweiter Ehe glücklich verheiratet ist. Seine erste Frau, Christina, starb bei einem Autounfall (Folge 195). Nachdem er lange nicht über diesen Verlust hinwegkam, fand er mit Bea sein neues Glück. Mittlerweile haben die beiden mit der adoptierten Jenny ihre eigene kleine Familie. Nach einer schweren Ehekrise mit Bea begeben sich beide in eine Paartherapie. Dort erleidet Karl einen schweren Herzinfarkt nach einigen Monaten im Koma stirbt Karl Faller im Beisein seiner Frau und seiner Mutter.

Bea Faller 
Bea ist Karls zweite Ehefrau und hat ihn kennengelernt, als sie noch als Schaustellerin gearbeitet hat. Sie hat sich zwar inzwischen auf dem Fallerhof eingelebt, doch sie will mehr als einfach nur Bäuerin sein. Immer wieder sucht sie nach neuen Aufgaben und Herausforderungen, wie mit ihren Gäste-Appartements auf dem Fallerhof und als Vorsitzende des Schönwälder Tourismus-Vereins. Auch Karl hat inzwischen begriffen, dass aus Bea wohl nie eine typische Bäuerin werden wird. Außerdem ist Bea auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Crossover

Lindenstraße 
Es bestehen zwei Crossover-Episoden zur WDR-Seifenoper Lindenstraße. So reist Else Kling in Folge 630 der Lindenstraße Süßer die Glocken... in den Schwarzwald und verbringt auf dem Fallerhof in Folge 130 Besuch aus der Lindenstraße  ihren Urlaub. In Lindenstraße-Folge 632 Verschnupft reist auch Helga Beimer zu den Fallers und tritt dort in Folge 131 Helga Beimers Schwarzwaldtour auf. Die beiden zusammengehörenden Folgen wurden bei ihrer Erstausstrahlung jeweils am selben Abend gezeigt.

Dahoam is Dahoam 
Auch zur BR-Seifenoper Dahoam is Dahoam besteht eine Crossover-Episode. In den Folgen 1262–1265 von Dahoam is Dahoam ist Bernd Clemens im bayrischen Lansing zu Gast und lernt dort Veronika „Vroni“ Brunner (gespielt von Senta Auth) kennen. In Folge 877 besucht Vroni dann ihren „Schwarzwald-Cowboy“ Bernd in Schönwald.

Durch ein Crossover zwischen der Lindenstraße und In aller Freundschaft gehören Die Fallers zum gemeinsamen Serienuniversum mit den ARD-Serien Tierärztin Dr. Mertens, Heiter bis tödlich: Akte Ex, Schloss Einstein, Marienhof, Verbotene Liebe, Lindenstraße, Dahoam is Dahoam, In aller Freundschaft und dem Spin-off In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte.

Parodie 
Andreas Müller parodierte auf SWF 3 (später SWR3) die Fallers in seiner Kurzhörspielserie Die Lallers – vom Leben und Sterben einer badischen Familie. Ab 2002 durfte Müller dann in der Fernsehserie eine Gastrolle spielen (Herr Müller bzw. Auto-Müller, einen gutmütigen, aber etwas trotteligen Inhaber einer Autowerkstatt).

Weblinks 
 
 swrfernsehen.de: Die Fallers – Die SWR Schwarzwaldserie auf der offiziellen Website des SWR

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Deutschland)
Seifenoper
Landwirtschaft im Film
Familienfernsehserie
Südwestrundfunk (Fernsehen)
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Fernsehserie der 2010er Jahre
Fernsehserie der 2020er Jahre